Maria, ihm schmeckt’s nicht! bezeichnet:
 Maria, ihm schmeckt’s nicht! (Roman), einen Roman von Jan Weiler
 Maria, ihm schmeckt’s nicht! (Film), die Romanverfilmung von Neele Vollmar